Miquel Bover Pons (Palma, 1928 - Palma, 1966) fou un ciclista mallorquí, fill de Miquel Bover Salom.
 Miquel Bover Salom es Sardiner (Palma, 1896 - Palma, 1977) fou un ciclista mallorquí.